Миде је насеље у општини Улцињ у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 222 становника (према попису из 1991. било је 480 становника).

Демографија 
У насељу Миде живи 163 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 37,9 година (35,1 код мушкараца и 40,7 код жена). У насељу има 62 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,58.

Ово насеље је великим делом насељено Албанцима (према попису из 2003. године).

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Улцињ
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори